W Polsce
 Kiełpin – część miasta Zielona Góra
 Kiełpin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola 
 Kiełpin – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Deszczno 
 Kiełpin – część wsi Rzeczyca w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Kiełpin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Łomianki 
 Kiełpin – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Konarzyny 
 Kiełpin – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów 
 Kiełpin – część wsi Dębicze w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną
 Kiełpin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka 
 Kiełpin – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie

 Kiełpin – gromada
 Kiełpin – zlikwidowany przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Kiełpin Poduchowny, Kiełpino, Kiełpiny, Kiełpinek

Linki zewnętrzne